Thomas Thynne (1640-1714) – 1. wicehrabia Weymouth, angielski arystokrata
 Thomas Thynne (1710–1751) – 2. wicehrabia Weymouth, angielski arystokrata
 Thomas Thynne (1734-1796) – 3. wicehrabia Weymouth, 1. markiz Bath, brytyjski arystokrata i polityk
 Thomas Thynne (1765-1837) – 2. markiz Bath, brytyjski arystokrata
 Thomas Thynne (1862-1946) – 5. markiz Bath, brytyjski arystokrata